Aporrectodea är ett släkte av ringmaskar. Aporrectodea ingår i familjen daggmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Daggmaskar
Aporrectodea